Extracteur peut faire référence à :

En chimie :
 Extracteur de Soxhlet

En mécanique :
 Extracteur (outil)
 Arrache-moyeu
 Extracteur de goujon

Divers :
 Diffuseur (automobile)
 Extracteur de fumées
 Extracteur (armes à feu)
 Extracteur du potentiel de point zéro, un objet fictif

Homonymie